Цибін Дмитро Володимирович (16 червня 1986) — російський хокеїст 
 Цибін Павло Володимирович (23 грудня 1905 — 4 лютого 1992) — радянський конструктор авіаційної та ракетно-космічної техніки,